Molekulska formula -{C14H18O4}- se može odnositi na:

 Cinoksat
 Troloks